Redding est un nom de famille et un nom de lieu.

Personnalités 
Redding est un nom de famille anglais, dérivé de la ville de Reading. Lors du recensement britannique de 1881, sa fréquence la plus élevée était dans le Buckinghamshire (12,8 fois la moyenne nationale), suivi du Huntingdonshire, Worcestershire, Herefordshire, Cambridgeshire, Warwickshire, Anglesey, Bedfordshire et Rutland.

Nom de famille 
 Ann Holmes Redding (née en 1952), ancienne femme prêtre picospaliste, défroquée en 2009 pour s'être convertie à l'Islam quelques années auparavant
 Benjamin Barnard Redding (1824-1882), homme politique qui participa à la ruée vers l'or en Californie
 Charles Redding Pitt (né en 1944), avocat américain et ancien président du Parti démocrate en Alabama
 Cory Redding (né en 1980), joueur de baseball américain
 Cyrus Redding (1785–1870), journaliste et écrivain britannique
 David Redding (né en 1965), mécanicien automobile britannique, manager de l'écurie de Formule 1 McLaren Racing
 Dick Redding (1890–1948), joueur de baseball américain
 Francis Redding Tillou Nicholls (1834–1912), avocat américain, politicien, juge et général de brigade dans l'armée des États confédérés
 Gene Redding (né en 1945), chanteur américain
 George Redding (1900–1974), joueur de hockey sur glace canadien
 Louis L. Redding (1901–1998), défenseur des droits civils américains
 Noel Redding (1945–2003), bassiste britannique, membre du groupe The Jimi Hendrix Experience
 Oscar Redding (né vers 1974), acteur et producteur australien
 Otis Redding (1941–1967), chanteur soul américain
 Phil Redding (1890–1928), joueur de baseball américain
 Rob Redding (né en 1976), commentateur américain
 Scott Redding (né en 1993), pilote de vitesse moto britannique
 Tim Redding (né en 1978), joueur de baseball américain
 Tommy Redding (1997-), joueur américain de soccer

Personnages de fiction 
 Ellis Boyd "Red" Redding, personnage de Les Évadés (The Shawshank Redemption)
 Burr Redding, un prisonnier dans la série télévisée Oz
 William Redding, personnage de la série de jeux et romans vidéo Splinter Cell

Villes

Écosse 
 Redding (Écosse), un village à Falkirk
 Reddingmuirhead, un village à Falkirk au-dessus de Redding

États-Unis 
 Redding, ville de Californie aux États-Unis
 Redding, ville du Connecticut aux États-Unis
 Redding, ville de l'Iowa aux États-Unis
 Redding Township, Jackson County, Indiana
 Reddington (Indiana), une ville non incorporée dans le Redding Township
 Redding Township, Michigan

Musique 
 Redding (groupe), un groupe de rock indépendant américain.
 The Reddings, groupe funk, soul et disco avec Dexter Redding et Otis Redding III, tous deux fils d'Otis Redding.
 The Redding Brothers, trio de rock indépendant, comprenant Gabriel, Josiah et Micah Redding.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis